Krolik oder Królik ist der Familien- bzw. Geburtsname folgender Personen:

 Andreas Krolik (* 1974), deutscher Koch
 Jeffrey Krolik, ist Hochschullehrer an der Duke University in North Carolina
 Julian Henry Krolik, ist Hochschullehrer an Johns Hopkins University in Baltimore
 Kinga Królik (* 1999), polnische Hindernisläuferin
 Sandra Krolik (* 1968), deutsche Schauspielerin 
 Sonja Krolik (* 1973), deutsche Triathletin und Langstreckenläuferin, siehe Sonja Oberem
 Theophil Krolik (1851–1906), Bergmann und Mitglied des Deutschen Reichstags